Куп европских шампиона у рагбију 2014/15. (службени назив: 2014–15 European Rugby Champions Cup) је било 20. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента и прво од реорганизације европских клупских рагби такмичења. Учествовало је 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група, а на крају је Тулон освојио титулу тако што је победио Клермон у Лондону на највећем рагби стадиону на свету "Твикенаму". Тако је Тулон постао први рагби клуб у историји који је успео 3 пута за редом да освоји титулу првака Европе.

Квалификације за Куп европских шампиона у рагбију 2014—2015. 

Седмопласирани из енглеског првенства Воспси укрстили су копља са седмопласираним из француског првенства, а то је био "Стад Франс". Воспси су победили у оба меча (30-29 ,6-20).

Учесници 

 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Олимпик Кастр 
 Рагби клуб Тулон 
 Клермон (рагби јунион) 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Расинг 92 
 Бат (рагби јунион) 
 Сејл Шаркс 
 Харлеквинс 
 Лестер тајгерси 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Сараценс 
 Воспс 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Глазгов вориорси 
 Оспрејс 
 Скарлетс

Групна фаза 
20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

Жреб је одржан у швајцарском граду Нешателу 10. јуна 2014. О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 17. октобра 2014, до 25. јануара 2015.

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Расинг 92, Тулон, Клермон, Ленстер и Бат као првопласирани клубови и Нортхемптон, Воспс и Сараценс као најбољи другопласирани рагби клубови.

Група 1 

Сејл - Манстер 26-27

Сараценс - Клермон 30-23

Манстер - Сараценс 14-3

Клермон - Сејл 35-3

Сејл - Сараценс 15-19

Манстер - Клермон 9-16

Сараценс - Сејл 28-15

Клермон - Манстер 26-19

Сараценс - Манстер 33-10

Сејл - Клермон 13-22

Манстер - Сејл 65-10

Клермон - Сараценс 18-6

Група 2 
 
Харлеквинс - Кастр 25-9

Ленстер - Воспс 25-20

Кастр - Ленстер 16-21

Воспс - Харлеквинс 16-23

Кастр - Воспс 17-23

Харлеквинс - Ленстер 24-28

Ленстер - Харлеквинс 14-13

Воспс - Кастр 44-17

Ленстер - Кастр 50-8

Харлеквинс - Воспс 3-23

Воспс - Ленстер 20-20

Кастр - Харлеквинс 19-47

Група 3 

Лестер - Алстер 25-18

Тулон - Скарлетс 28-18

Алстер - Тулон 13-23

Скарлетс - Лестер 15-3

Алстер - Скарлетс 24-9

Лестер - Тулон 25-21

Тулон - Лестер 23-8

Скарлетс - Алстер 22-13

Лестер - Скарлетс 40-23

Тулон - Алстер 60-22

Скарлетс - Тулон 3-26

Алстер - Лестер 26-7

Група 4 

Глазгов - Бат 37-10

Тулуз - Монпеље 30-23

Бат - Тулуз 19-21

Монпеље - Глазгов 13-15

Монпеље - Бат 5-30

Тулуз - Глазгов 19-11

Бат - Монпеље 32-12

Глазгов - Тулуз 9-12

Глазгов - Монпеље 21-10

Тулуз - Бат 18-35

Бат - Глазгов 20-15

Монпеље - Тулуз 27-26

Група 5 

Расинг 92 - Нортхемптон 20-11

Оспрејс - Бенетон 42-7

Нортхемптон - Оспрејс 34-6

Бенетон - Расинг 92 10-26

Бенетон - Нортхемптон 15-38

Оспрејс - Расинг 92 19-19

Нортхемптон - Бенетон 67-0

Расинг 92 - Оспрејс 18-14

Оспрејс - Нортхемптон 9-20

Расинг 92 - Бенетон 53-7

Нортхемптон - Расинг 92 8-32

Бенетон - Оспрејс 23-20

Завршница такмичења 

Тулон је на путу до финала победио Воспе и Ленстер, а Клермон је надиграо Нортхемптон и Сараценсе. У финалу на највећем рагби стадиону на свету у Лондону, на легендарном Твикенаму, Тулон је савладао Клермон са 24-18 и тако постао први рагби клуб у историји који је успео да освоји три титуле европског првака за редом.

Финале

Индивидуална стастика 

Највише поена

 Ијан Мадиган 113, Ленстер рагби

Највише есеја

 Џорџ Норт 7, Нортхемптон Сеинтс

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2014.
Рагби у 2015.